Стивен Луэвано (; 3 марта 1981, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой весовой категории. Чемпион мира в полулёгкой (версия WBO, 2007—настоящее время) весовой категории.

Биография

2000—2007 
Дебютировал в июне 2000 года.

В июле 2007 года состоялся бой за вакантный титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBO между Стивеном Луэвано и непобеждённым Никки Куком. Луэвано нокаутировал противника в 11-м раунде.

В октябре 2007 года он победил по очкам Антонио Дэвиса.

15 марта 2008  Стивен Луэвано —  Терсдак Джандаенг 

Место проведения:  Мандалей Бэй Ресорт энд Касино, Лас-Вегас, Невада, США
Результат: Победа Луэвано единогласным решением в 12-раундовом бою
Статус: Чемпионский бой за титул WBO в полулёгком весе (2-я защита Луэвано)
Рефери: Роберт Бёрд
Счет судей: Дик Флахерти (118—109), Си Джей Росс (119—109), Пол Смит (119—109) — все в пользу Луэвано
Вес: Луэвано 57,20 кг; Джандаенг 57,20 кг
Трансляция: HBO PPV
Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (117—110 Луэвано)

В марте 2008 года состоялся бой между Стивеном Луэвано и таиланцем Терсдаком Джандаенгом. В конце 4-го раунда Джандаенг встречным левым хуком в челюсть послал чемпиона в нокдаун. Луэвано поднялся на счёт 7. В середине 8-го раунда таиландцем провёл правый апперкот ниже пояса. Рефери приостановил бой и дал Луэвано время на восстановление. В 12-м раунде чемпион бегал от претендента. Недвольные зрители освистали чемпиона. Луэвано победил единогласным решением судей. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Мэнни Пакьяо — Хуан-Мануэль Маркес.

28 июня 2008  Стивен Луэвано —  Марио Сантьяго 

Место проведения:  Мандалей Бэй Ресорт энд Касино, Лас-Вегас, Невада, США
Результат: Ничья раздельным решением в 12-раундовом бою
Статус: Чемпионский бой за титул WBO в полулёгком весе (3-я защита Луэвано)
Рефери: Тони Уикс
Счет судей: Харри Дэвис (117—111 Луэвано), Дуэйн Форд (113—115 Сантьяго), Дейв Моретти (114—114)
Вес: Луэвано 57,2 кг; Сантьяго 56,7 кг
Трансляция: HBO PPV
Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (114—114)

В июне 2008 года Луэвано вышел на бой против Марио Сантьяго. В начале 2-го раунда Сантьяго провёл левый хук в голову. Луэвано опустился на колено. Он сразу же поднялся. После возобновления боя Луэвано провёл левый хук в бороду противника. На этот раз на колено опустился Сантьяго. Он также сразу же поднялся. Боксёры осторожно провели вторую половину раунда, не форсируя события. Бой был равным. По окончании 12-ти раундов судьи раздельным решением объявили ничью. Луэвано сохранил чемпионский титул. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Мэнни Пакьяо — Дэвид Диас.

18 октября 2008  Стивен Луэвано —  Билли Диб 

Место проведения:  Боардуолк Холл, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
Результат: Победа Луэвано единогласным решением в 12-раундовом бою
Статус: Чемпионский бой за титул WBO в полулёгком весе (4-я защита Луэвано)
Рефери: Стив Смогер
Счет судей: Аделейд Бёрд (115—113), Дейв Моретти (116—112), Джозеф Паскуале (117—111) — все в пользу Луэвано
Вес: Луэвано 57,2 кг; Диб 57,2 кг
Трансляция: HBO PPV
Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (118—110 Луэвано)

В октябре 2008 года состоялся бой между Стивеном Луэвано и непобеждённым австралийцем Билли Дибом. Чемпион чаще был и чаще попадал. По итогам 12-ти раундом судьи единогласным решением отдали победу Луэвано. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Бернард Хопкинс — Келли Павлик.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 2000-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры США
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 марта
Родившиеся в 1981 году